Baudenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Baudenbacher (* 1947), Schweizer Jurist
 Emil Baudenbacher (1874–1921), Schweizer evangelischer Geistlicher und Volksschriftsteller
 Laura Melusine Baudenbacher (* 1985), Schweizer Juristin